På Wikipedia har vi også administratorer. Dem kan du læse mere om på Wikipedia:Administratorer.
En administrator er en person, der administrerer.

Inden for it-jargon kaldes vedkommende oftest bare en admin. På websideer har en admin ansvar for drift, rent teknisk eller redaktionelt. På internetfora findes administratorer, der kan overvåge indlæg og kan gribe ind, hvis de løber af sporet.

Se også 
 Systemadministrator
 Netværksadministrator
 Databaseadministrator
 Forumadministrator

Kildehenvisninger 

Stillingsbetegnelser